Il doppio del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kelly Evernden e Chip Hooper che hanno battuto in finale Jan Gunnarsson e Peter Lundgren 6–4, 6–7, 6–3.

Teste di serie 

 Brad Drewett /  Mark Edmondson (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Slobodan Živojinović (primo turno)

 Broderick Dyke /  Wally Masur (quarti di finale)
 Shlomo Glickstein /  Amos Mansdorf (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Grand Prix 1986